est un mot qui en langues xhosa, zoulou ou ndébélé du Nord signifie « force » ou « pouvoir   ». Il est devenu un cri de ralliement de l'ANC et de ses alliés pendant la période de l'apartheid en Afrique du Sud.

Oeuvres 

 , film sud-africain de  (2002) ;
 , film sud-africain de Nerina De Jager (2022) ;
 , album de jazz fusion de Miles Davis (1989).

Prénom 
Amandla est un prénom.

Référence